Fundación ist der Name mehrerer Gemeinden:

 Fundación (Barahona), Municipio in der Provinz Barahona in der Dominikanischen Republik
 Fundación (Kolumbien), Municipio im Departamento Magdalena, Kolumbien